St. Margaret (Ilketshall) - civil parish in Suffolk, Verenigd Koninkrijk
 St. Margaret (South Elmham) - civil parish in Suffolk, Verenigd Koninkrijk